Wael peut désigner :

 un prénom arabe (وائل) notamment porté par :
 Wael Abbas (1974- ), journaliste égyptien ;
 Wael Charaf (1982- ), acteur syrien ;
 Wael Ghonim (1980- ), cyberdissident égyptien ;
 Wael Gomaa (1975- ), footballeur égyptien ;
 Wael Horri (1982- ), handballeur tunisien ;
 Wael Jallouz (1991- ), handballeur tunisien ;
 Wael Jassar (1976- ), chanteur libanais ;
 Wael Kfoury (1974- ), chanteur libanais ;
 Wael Shawky (1971- ), artiste égyptien.

 un nom de famille arabe porté surtout en Égypte.

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom arabe
Patronyme arabe